Брезина може бити:

 Брезина (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Брезина (Брно-околина, раније округ Бланско), насеље у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Брезина (Брно-околина, раније округ Тишнов), насеље у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Брезина (Јиндрихув Храдец), насеље у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Брезина (Јичин), насеље у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Брезина (Млада Болеслав), насеље у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Брезина (Рокицани), насеље у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Брезина (Свитави), насеље у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република